Timing (englisch „zeitliche Abstimmung“ oder „Zeitwahl“) steht für:
 Timing (Film), Südkorea
 Timing (Musik), spezifische Zeitverwaltung in der Musik
 Timing (Salsa), Tanzen im Takt
 Timing beim Filmschnitt, Andauer einer Einstellung, siehe Montagerhythmus
 Timing, Schaltzeiten bei Arbeitsspeichermodulen, siehe Speichermodul #Timing

Siehe auch:
 Timing-Strategie (Finanzwirtschaft) 
 Timing-Strategie (länderspezifisch) 
 Timing-Strategie (länderübergreifend)